Трамп () — прізвище англо-німецького походження.

Відомі носії 
 Б'янка Трамп — американська порноактриса.
 Ванесса Трамп — американська модель та акторка, колишня дружина сина Дональда Трампа Дональда-молодшого.
 Волтер Трамп — німецький математик.
 Гарві Трамп — англійський гравець у крикет.
 Девід Трамп — британський археолог.
 Дональд Трамп — американський підприємець, шоумен і політик, 45-й президент США.
 Дональд Трамп-молодший — американський бізнесмен, син Дональда Трампа.
 Джадд Трамп — британський професійний гравець у снукер, чемпіон світу 2019.
 Ерік Трамп — американський бізнесмен, син Дональда Трампа.
 Івана Трамп — американська бізнесвумен, перша дружина Дональда Трампа.
 Іванка Трамп — американська бізнесвумен, фотомодель, дочка Дональда Трампа.
 Келлі Трамп — німецька порноактриса.
 Меланія Трамп — словенська та американська фотомодель; третя дружина Дональда Трампа та колишня перша леді США.
 Пі Бі Ван Трамп — американський альпініст і письменник.
 Тіффані Трамп — американська модель та співачка, дочка Дональда Трампа.
 Філадельф Ван Трамп — конгресмен від штату Огайо.
 Фред Трамп — американський бізнесмен-девелопер, батько Дональда Трампа.

Англійські прізвища